Международный фонд поддержки научно-исследовательских изысканий и содействия деятельности в области продления жизни «Жизнь» — российская некоммерческая организация, занимающаяся содействием деятельности и инвестированию научно-исследовательских институтов, лабораторий, коллективов разработчиков, авторов открытий, в области решения задач увеличения срока жизни, обеспечения активного долголетия, омоложения организма, эстетической составляющей, а также в части смежного направления — лечения заболеваний, средств и методов оздоровления, вопросов, связанных с различными исследованиями в области феномена жизни и смерти. Штаб-квартира компании расположена в Москве.

История 
"Международный фонд поддержки научно-исследовательских изысканий и содействия деятельности в области продления жизни «Жизнь» был учрежден в 2016 году. Партнерами фонда выступили: Межрегиональная общественная организация «Объединенная ассоциация заслуженных врачей, заслуженных деятелей науки и работников здравоохранения», Межрегиональная общественная организация «Ассоциация руководителей учреждений здравоохранения», Автономная некоммерческая организация «Национальный экспертный центр по оценке качества продуктов питания, эффективности и качества товаров и услуг, сертификации и экологической безопасности производств, технологий и территорий», Общероссийская общественная организация Российский Красный Крест.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фонда «Жизнь»
 Объединенная ассоциация заслуженных врачей, заслуженных деятелей науки и работников здравоохранения

Некоммерческие организации России
Геронтология